Mathews kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregory Mathews
 Joseph William Mathews

Robotskapade auktorsförkortningar